Biernes est le nom de deux anciennes communes françaises :
 Biernes dans l'Aube, aujourd'hui intégrée à Villemereuil ;
 Biernes dans la Haute-Marne, aujourd'hui intégrée à Colombey-les-Deux-Églises.